Merfen Orange bezeichnet:

 Merfen Orange, ein Arzneimittel, siehe Antiseptikum #Merfen
 Merfen Orange (Band), eine Schweizer Band